Esta lista de municípios de Pernambuco por população está baseada na estimativa populacional de 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pernambuco é uma das 27 unidades federativas do Brasil, e é dividido em 185 municípios. O território pernambucano equivale a 1,15% do brasileiro e com mais de 9.674.793 milhões de habitantes, o estado possui a décima nona maior área territorial e o sétimo contingente populacional dentre os estados do Brasil.

A cidade mais populosa de Pernambuco é Recife, a capital estadual, com 1.661.017 habitantes. Em seguida, vem Jaboatão dos Guararapes com aproximadamente 711.330 habitantes

Municípios 

População
Pernambuco